Tasso steht für:

 Tasso (eingedeutscht: Taxis), lombardisches Adelsgeschlecht, siehe Thurn und Taxis #Herkunft und Namenserklärung
 Tasso (Goethe), Kurzbezeichnung für das Drama Torquato Tasso von Johann Wolfgang von Goethe
 Tasso (Graffitikünstler) (* 1966), deutscher Graffitikünstler
 Tasso (Insel), Insel in Sierra Leone
 Tasso (Korsika), Gemeinde im Département Corse-du-Sud auf Korsika, Frankreich
 Tasso (Tierregister), deutsches Haustierregister
 Tasso, ein Fleischerzeugnis, siehe Tasso ham
 Museo del Tasso, in Rom, siehe Sant’Onofrio al Gianicolo #Museum
 (12295) Tasso, Asteroid

Tasso oder del Tasso ist der Familienname folgender Personen:
 Bernardo Tasso (1493–1569), italienischer Dichter
 Giovanni Battista del Tasso (1500–1555), italienischer Bildschnitzer, Bildhauer und Architekt
 Giovanni Vincenzo Tasso (1850–1919), italienischer Geistlicher; Bischof von Aosta[1] im italienischen Aostatal
 Hardy Tasso (* 1950), deutscher Schauspieler und Wissenschaftsautor
 Ilse von Tasso, Pseudonym von Ilse Lind (1874–1955), österreichische Schauspielerin
 José María Tasso (1934–2003), spanischer Schauspieler
 Robert Tasso (* 1989), vanuatuischer Fußballspieler
 Sílvio Tasso Lasalvia (1942–1992), brasilianischer Fußballspieler
 Takuya Tasso (* 1964), japanischer Politiker
 Torquato Tasso (1544–1595), italienischer Dichter
 Valérie Tasso (* 1969), französische Autorin

Siehe auch:
 Tassilo